Sezon 1998/1999 był 60. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. Od tego sezonu rozgrywki odbywają się pod nową nazwą - Kategoria Superiore. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się 29 sierpnia 1998, a zakończył 15 maja 1999. Tytułu nie obroniła drużyna Vllaznia Szkodra. Nowym mistrzem Albanii został zespół SK Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Artan Bano, który w barwach klubu KS Lushnja strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 
 

1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii